Stolpe è il nome delle seguenti località:
 Stolpe – comune tedesco dello Schleswig-Holstein
 Stolpe – comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Stolpe an der Peene – comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Stolpe auf Usedom – comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Stolpe – frazione della città tedesca di Hohen Neuendorf nel Brandeburgo
 Stolpe – frazione della città tedesca di Angermünde nel Brandeburgo
 Stolpe – località della città tedesca di Berlino
 Stolpe-Süd – frazione della città tedesca di Hennigsdorf nel Brandeburgo